Postl ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan Postl (* 1986), US-amerikanischer Wrestler
 Georg Postl (* 1945), österreichischer Radrennfahrer
 Karel Postl (1769–1818), tschechischer klassischer Landschaftsmaler, Zeichner und Graphiker
 Karl Postl (1793–1864), österreichisch-amerikanischer Schriftsteller, bekannt als Charles Sealsfield
Kurt Postl (* 1937), österreichischer Radrennfahrer
 Rudolf Postl (1862–1939),  österreichischer Apotheker und Politiker (CS), Landtagsabgeordneter und letzter Bürgermeister von Ebelsberg

Postl ist der Ortsname von:
 Postl (Gemeinde Hohe Wand), Ortsteil der Gemeinde Hohe Wand, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Postel